Lets voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Lets voetbalelftal onder 18 (vrouwen)